Gerard Vaughan peut désigner :

 Sir Gerard Vaughan (1923-2003), ministre conservateur britannique ;
  (1946-), ancien membre de l'Assemblée législative de victoria ;
  (1953-), historien de l'art et conservateur australien ;
 Gerard Vaughan, PDG d'.